Příjmení Fajzullin () nosí více různých osobností:

 Igor Fajzullin – ruský horolezec
 Ruslan Fajzullin (* 1996) – ruský sportovní lezec

Ruská příjmení